Бурбаки́ — французская фамилия. Известные носители:
 Бурбаки, Шарль Дени (1816—1897) — французский генерал.
 Бурбаки, Константин Дени (1787—1827) (Дионисий Вурвахис) — полковник французской армии, участник наполеоновских войн и Освободительной войны Греции 1821—1832 годов.
 Николя Бурбаки — коллективный псевдоним группы французских математиков.